Giovanni Curcuas (in greco bizantino: , Ioannes Kourkouas), si può riferire a:

 Giovanni Curcuas (IX secolo), generale bizantino del IX secolo;
 Giovanni Curcuas, comandante dell'esercito bizantino del X secolo, nipote del precedente;
 Giovanni Curcuas (morto nel 971), generale bizantino del X secolo, nipote del precedente;
 Giovanni Curcuas (catapano), catapano d'Italia del XI secolo;